

Оушен-Сіті — місто, штат Меріленд
 Оушен-Сіті — місто, штат Нью-Джерсі
 Оушен-Сіті — переписна місцевість, штат Флорида
 Оушен-Сіті — переписна місцевість, штат Вашингтон